Laurent Ulrich (nacido el 7 de septiembre de 1951) es un arzobispo francés de la Iglesia católica, actual Arzobispo de París.

Biografía 
Nació el 7 de septiembre de 1951, en Dijon, Francia.

Sacerdocio 
El 2 de diciembre de 1979, es ordenado presbítero para la Arquidiócesis de Dijon.

Episcopado

Arzobispo de Chambéry y Obispo de Maurienne y Terantaise 
El 6 de junio de 2000, el Santo Padre Juan Pablo II lo nombró II Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Chambéry, Obispo de la Diócesis de Maurienne y Terantaise.

Recibió la Consagración episcopal el 10 de septiembre, por el Cardenal Louis-Marie Billé.

Arzobispo-Obispo de Lille 
El 1 de febrero de 2008, el Papa Benedicto XVI lo nombró VII Obispo de la Diócesis de Lille. 

Sin embargo, el 29 de marzo de 2008, el Pontífice la elevó al rango de sede metropolitana, por lo que el 30 de marzo de 2008, Mons. Laurent Ulrich tomó posesión como I Arzobispo de Lille.

Arzobispo de París 
El 26 de abril de 2022, el Papa Francisco lo nombró XXXII Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de París y Ordinario de los Católicos de Rito Oriental residentes en Francia.

Asumió formalmente el cargo de Ordinario para los Católicos de Rito Oriental el 7 de mayo de 2022.

Sucedió a Mons. Michel Aupetit.

Tomó posesión canónica en la Iglesia San Sulpicio de París el 23 de mayo de 2022.

Arzobispos de París
Nacidos en Dijon